Михаил Иванович Гудко́в (1904—1983) — советский авиаконструктор и организатор авиапромышленности, один из руководителей конструкторского коллектива по созданию истребителя ЛаГГ-3, главный конструктор по самолётостроению (1939—1943), начальник опытно-конструкторских бюро и главный конструктор ряда крупных предприятий авиационной промышленности СССР.

Биография 
Родился 8 (21 декабря) 1904 года в Баку (ныне Азербайджан) в семье рабочего.

Окончил школу 2-й ступени. В 1921—1924 годах — студент механического факультета Политехнического института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку) по специальности «инженер-механик».

Был призван в РККА, направлен на учёбу в Ленинградскую Военно-теоретическую школу Красного воздушного флота. Учился также в школе красных лётчиков. Служил лётчиком.

 После демобилизации в 1928 году, работал конструктором на авиазаводе № 39 (Москва).
 В 1930—1932 годах работал на авиазаводе № 1 имени Осоавиахима ведущим инженером и зам. начальника производства, одновременно учился в МАИ.
 В 1934 году окончил МАИ самолётный факультет по специальности «инженер-конструктор».
 В 1933—1936 годах работал в ЦАГИ начальником конструкторского бюро Опытного отдела.
 В 1936—1937 годах — заместитель главного инженера и начальник ОТК на авиазаводе № 126 (Комсомольск-на-Амуре).
 С 1937 года — старший инженер отдела Первого (самолётного) Главного управления Народного Комиссариата оборонной промышленности, а с января 1939 года — старший инженер самолётного (4-го) отдела Первого Главного управления НКАП СССР.
 В конце апреля 1939 года — начальник 4-го отдела Первого управления В. П. Горбунов, сотрудники 4-го отдела Гудков и С. А. Лавочкин обратились с письмом к Наркому авиационной промышленности СССР с предложением создать самолёт с использованием нового материала дельта-древесины.
 В конце мая 1939 года было организовано новое ОКБ-301 при заводе № 301 (Химки, Московская область) для создания самолёта под коллективным руководством Горбунова, Лавочкина, Гудкова.
 С июля 1939 года главные конструкторы М. И. Гудков и С. А. Лавочкин работают под руководством начальника ОКБ-301 В. П. Горбунова.
 29 августа 1939 года вышло Постановление Совнаркома № 243 о постройке 2-х цельнодеревянных самолётов И-301 (по номеру завода).
 Приказом № 430 от 10 октября 1940 года НКАП самолёт ЛаГГ-3 принят в серийное производство
 14 декабря 1940 года М. И. Гудков назначен начальником ОКБ-301 (Химки, Московская область).
 16 октября 1941 года ОКБ-301 было эвакуировано вместе с заводом № 301 на территорию авиационного завода № 153 Новосибирск.
 В декабре 1941 года, учитывая серьёзное положение на фронте, Нарком А. И. Шахурин даёт поручение Гудкову незамедлительно внедрить новые самолёты Гу-82 и К-37, уже прошедшие предварительные испытания (К-37 на фронте под Вязьмой) в производство на авиазаводе № 21 в Горьком, но это не удалось сделать.
 В апреле 1942 года Гудков с частью своего коллектива ОКБ-301 возвращается в Химки. В сентябре 1942 года ОКБ-301 из Новосибирска переведено на территорию завода № 156 в Горьком.
 В 1943 году Гудков продолжил работать над самолётом Гу-1, работу над которым прекратил в начале войны по приказу НКАП. В начальный период войны нужно было ускорить работы над К-37 и Гу-82, так необходимых фронту.
 12 июня 1943 года самолёт Гу-1 выкатили на взлётно-посадочную полосу Центрального аэродрома. Для испытания самолёта был приглашён лётчик-испытатель подполковник Никашин А. И. Первый испытательный полёт Гу-1 окончился катастрофой в которой А. И. Никашин погиб.

На основании выводов комиссии, Гудкова обвинили в серьёзных ошибках допущенных в расчётах при сборке самолёта. Нарком А. И. Шахурин доложил о выводах комиссии И. В. Сталину и предложил лишить Гудкова звания главный конструктор 2-й степени и запретить заниматься конструкторской деятельностью. Сталин согласился с предложением Наркома. Приказом НКАП от 6 июля 1943 года М. И. Гудков был лишён звания главного конструктора и направлен заместителем начальника ОТК завода № 84 (ныне Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова), а коллектив ОКБ-301, находящийся в Горьком, передан в ОКБ-21 под руководством С. А. Лавочкина.

 В 1944—1946 годах работал на заводе № 51 (Реутов, Московская область) зам главного конструктора по лётным испытаниям.
 В 1946—1953 годах — ответственный руководитель работ ОКБ-2 Опытного завода № 1 на базе авиазавода № 458 (пос. Иваньково, Дубна, Московская область) (в настоящее время ОАО «Дубненский машинстроительный завод имени Н. П. Фёдорова»).
 В декабре 1948 года был назначен ответственным руководителем по экспериментальному самолёту «346» с ЖРД, включая испытания и доводку до серийного производства на этом же заводе.
 В 1953—1955 годах — начальник ОКБ-491 (г. Кимры Тверская область) при заводе № 491 по выпуску станочного оборудования для авиационной промышленности (в настоящее время ОАО «Савёловский машиностроительный завод»).
 В 1956 году был назначен главным конструктором ОКБ-424 по созданию дирижаблей, аэростатов, аэрозондов (позже, в конце 1950-х ОКБ переименовано в ДКБА — ГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики»).
 С 1959 года — на заводе «Универсал» (в настоящее время ГП «Московский конструкторско-производственный комплекс „Универсал“») по созданию парашютных систем.

Под руководством Гудкова созданы самолёты Гу-82 (март 1941), К-37 (май 1941), Гу-1 (июнь 1943), Гу-2 (в проекте), Гу-ВРД (в проекте, март 1943), стратостат «СС»-«Волга» (сентябрь 1962)
Умер 19 марта 1983 года вследствие ишемического инсульта. Похоронен в Москве .

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (1945)
 медаль «За оборону Сталинграда»
 Сталинская премия первой степени (1941) — за разработку новой конструкции самолёта («ЛаГГ-3»)

Достижения 

 Гудков первым из советских авиаконструкторов, поставил на скоростной истребитель двигатель воздушного охлаждения М-82 Швецова А. Д. (АШ-82), успешно модернизировав ЛаГГ-3 (Гу-82) (июль-август 1941 г.). Горбунову подобное на своей модернизации ЛаГГ-3 (Г-1), в связи с начавшейся эвакуацией авиазавода № 31, не удалось. Лавочкину это удалось сделать только через полгода после пробного полёта Гу-82. Практически готовый самолёт Гу-82 НКАП по разным причинам отказывался внедрять в производство. Лавочкин использовал все свои связи в НКАП, чтобы внедрение в серийное производство Гу-82 не произошло, и его самолёт на базе ЛаГГ-3, ЛаГГ-5 (в дальнейшем Ла-5) с таким же двигателем, пошёл в производство.
 Гудков, одним из первых советских авиаконструкторов, предложил политическому руководству страны строительство истребителей с турбореактивным двигателем (совместно с А. М. Люлькой) (март 1943 года). Проект самолёта, названный Гу-ВРД был представлен на обсуждение экспертам, но был отвергнут, несмотря, по мнению Гудкова и Люльки, на реальную возможность воплотить его в жизнь. В самолёте по разработанной Гудковым, «реданной схеме», предлагалось решать проблему компоновки ТРД-двигателя в фюзеляже самолёта. Эта схема в дальнейшем использовалась другими конструкторами реактивных самолётов.

Примечания

Ссылки 
 Авиаконструкторы
 ГУДКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Организаторы авиационной промышленности
Авиаконструкторы СССР
Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Выпускники Московского авиационного института
Умершие от инсульта
Машиностроители